Dmitri Ustinov, marechal da União Soviética, comandante durante a Guerra do Vietnã.
Peter Ustinov, ator laureado de Hollywood, estrelado em Quo Vadis e Spartacus.
17283 Ustinov, asteróide descoberto no ano 2000.

Desambiguações de sobrenomes